Asociación de Investigación Operativa del Perú – organizzazione peruviana di ricerca operativa
 Associazione Italiana Ospedalità Privata – organizzazione rappresentativa delle case di cura e degli ospedali privati italiani